Рекорди України зі спортивної ходьби на 20000 метрів визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на доріжці стадіону, за умови дотримання встановлених вимог.

Перший національний рекорд у цій дисципліні був затверджений у 1946.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Ходьба 20000 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Ходьба 20000 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Ходьба 20000 метрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Ч